Bomberman 64 est le titre de deux jeux vidéo sortis sur Nintendo 64 :
 Bomberman 64, jeu d'action sorti en 1997 ;
 Bomberman 64, jeu d'action sorti en 2001, uniquement au Japon.